ТЦМ — многозначная аббревиатура:
 ТЦМ — Торговый центр моды
 ТЦМ — термометр цифровой малогабаритный

См. также 
 МТЦМ — Московский техникум цветной металлургии
  — аббревиатура латиницей